Charles Brownlow peut faire référence à :

 (1861–1924), personnalité australienne de football,
 Charles Brownlow  (1795-1847), homme politique irlandais,
 Charles Brownlow (1831–1882), homme politique anglo-irlandais,
  (1831–1916), militaire de la British Army,